Graziani:
 Francesco Graziani (* 1952, Rom), en italiensk fotbollsspelare och numera tränare
 Rodolfo Graziani (1882, Filettino 1955, Rom), en italiensk general och politiker

efternamn